Чалавијапа има више значења:

 Чалавијапа (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чалавијапа (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику